Tuba, a zenekarok legmélyebb rézfúvós hangszere
 Wagner-tuba, vagyis vadászkürttuba, rézfúvós hangszer
 Tenortuba vagy eufónium, rézfúvós hangszer
 Tuba, ókori római tölcséres fúvókájú hangszer
 Tuba, szólisztikus orgonaregiszter
 Tuba, település a Fülöp-szigeteken
 Tuba mint meteorológiai jelenség
 Hallókürt, avagy tuba auditiva (Eustachii)
 Tuba, folyó Oroszországban